Szczepy elfów zwanych Elfami Wysokiego Rodu:
 Calaquendi (Elfowie Wysokiego Rodu) – w mitologii Tolkiena
 Elfy Wysokiego Rodu – w świecie Warhammera
 Wysokie Elfy – w świecie Warcrafta
 Altmer – w świecie The Elder Scrolls